Paul Wegener (acteur), een Duits filmacteur, filmregisseur en scenarioschrijver
 Paul Wegener (gouwleider) (1908-1993), Duits politicus en militair